Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden, de ploegsamenstellingen en de transfers van Club Brugge in het seizoen 2006/2007.

Behaalde eindresultaat
In de Jupiler League eindigde Club Brugge als zesde, met 51 punten; 16 punten minder dan RSC Anderlecht, dat kampioen werd. Club won 14 wedstrijden, verloor er 11 en speelde 9 keer gelijk. Het scoorde 58 doelpunten en kreeg er 40 tegen. Elke competitiewedstrijd werd bijgewoond door gemiddeld 25.034 toeschouwers.
Club Brugge won dit seizoen de Beker van België. In de finale versloeg het Standard Luik met 1-0.
In de UEFA Cup eindigde Club Brugge als vijfde en laatste in de groepsfase. Het zat in de groep B met Tottenham Hotspur, Dinamo Boekarest, Bayer Leverkusen en Beşiktaş JK.

Spelers A-kern

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Dexia
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer 2006

Inkomend
 Daniël Chavez ( Academia Deportiva Cantolao)
 Koen Daerden ( RC Genk)
 Mustapha Diallo ( ASC Djaraaf)
 Timothy Dreesen ( Lierse SK)
 Salou Ibrahim ( SV Zulte Waregem)
 Yves Lenaerts ( K. Beringen-Heusden-Zolder)
 Brian Priske ( Portsmouth FC)

Uitgaand
 Tomislav Butina ( Olympiakos Piraeus)
 Sebastian Hermans ( SK Deinze)
 Rune Lange ( Vålerenga IF)
 Javier Portillo ( Real Madrid)
 Vincent Provoost ( KV Kortrijk)
 Serhij Serebrennikov ( Cercle Brugge)
 Matthias Trenson ( KVSK United)
 Günther Vanaudenaerde ( N.E.C.)
 Dieter Van Tornhout ( Roda JC)
 Gert Verheyen (gestopt)
 Bart Vlaeminck ( VW Hamme)

Winter 2007 
(geen transfers)

Trainersstaf
 Emilio Ferrera (hoofdtrainer) tot en met januari 2007;  Čedomir Janevski (hoofdtrainer) vanaf januari 2007
 Franky Van der Elst (assistent-trainer)
 Dany Verlinden (keeperstrainer)
 Jan Van Winckel (assistent-trainer)

Wedstrijden A-kern 

Club Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2006/07